Metatheora är ett släkte av fjärilar. Metatheora ingår i familjen Prototheoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Metatheora